Higgins este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alex Higgins (1949-2010), jucător nord-irlandez de snooker
 Jack Higgins (1929-2022), scriitor englez
 Jim Higgins (n. 1945), om politic irlandez
 John Higgins (n. 1975), jucător scoțian de snooker
 Mary Higgins Clark (1927-2020), scriitoare americană
 Michael D. Higgins (n. 1941), om politic irlandez